

Persone 
 Bruno Pontecorvo – fisico nucleare di origine italiana
 Gillo Pontecorvo – attore e regista cinematografico italiano 
 Guido Pontecorvo – biologo e genetista italiano
 Raimondo Pontecorvo – pittore italiano

Altro 
 Pontecorvo – comune italiano in provincia di Frosinone.